Tose Kenji (1924-2010), Meijin  Dan Iaido (居合道), est réputé dans le monde entier pour son attachement aux principes des arts martiaux traditionnels japonais. Tose Kenji a occupé le poste de vice-président de la prestigieuse Kokusai Budoin dont il était également chef examinateur. Son maître était Katsuo Yamaguchi.

Voir aussi

Articles connexes 
 International Martial Arts Federation
 Meijin
 Iaido

Naissance en 1924
Décès en 2010
Meijin
Kenjutsu